XII турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 11 мая по 26 декабря 2004 года. В соревнованиях приняли участие 32 команды: 14 представителей Суперлиги, 11 коллективов высшей лиги «А», 4 команды высшей лиги «Б», 2 — первой лиги, а также юношеская сборная России. Обладателем Кубка стало казанское «Динамо-Таттрансгаз».

Предварительный этап 
На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю, в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе. От каждой группы в полуфинальный этап вышло разное количество команд; вне зависимости от результатов предварительного этапа места в полуфинале были гарантированы командам, откомандировавшим в первую и вторую сборные России двух и более игроков.

Зона Москвы

Зона Северо-Запада 
1-й тур с 25 по 29 мая в Новокуйбышевске, 2-й тур с 15 по 19 июня в Ярославле.

Зона Юга 
1-й тур с 25 по 30 мая в Воронеже, 2-й тур с 15 по 20 июня в Белгороде.

Зона Урала 
1-й тур с 25 по 30 мая в Перми, 2-й тур с 15 по 20 июня в Екатеринбурге.

Зона Сибири 
1-й тур с 25 по 30 мая в Нижневартовске, 2-й тур с 8 по 13 июня в Сургуте.

Полуфинальный этап 
Матчи полуфинального этапа проходили с 21 по 26 сентября в Белгороде и Сургуте.

Группа А

Группа Б

«Финал четырёх» в Москве 
Игры «Финала четырёх» проходили 25 и 26 декабря в универсальном спортивном зале «Дружба». Победителем турнира стало «Динамо-Таттрансгаз» (начинавшее его под названием «Динамо»), а лучшим игроком был признан диагональный Дмитрий Фомин. В полуфинальном матче с одинцовской «Искрой» он принёс своей команде 25 очков, а в длившейся менее полутора часов решающей игре против одноклубников из Москвы — 24. Победа в Кубке России 2004 года, одержанная казанцами под руководством Виктора Сидельникова, стала первым титулом в истории клуба; московские динамовцы проиграли второй финал национального Кубка подряд.

Полуфиналы 
25 декабря

Матч за 3-е место 
26 декабря

Финал

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2004/2005

Примечания

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола
 

 

2004 год в волейболе